Storlandet kan syfta på följande platser:

Finland

Österbotten 

 Storlandet, Larsmo, Österbotten, 
 Storlandet, Korsholm, Österbotten,

Sydvästra Finland 

 Storlandet (Brändö, Åland), 
 Storlandet, Houtskär, Åboland, 
 Berghamn, Houtskär, alias Storlandet, Åboland, 
 Storlandet, Korpo, Åboland, 
 Storlandet, Nagu, Åboland, 
 Boskär, Nagu, alias Storlandet, Åboland, 
 Storlandet (vid Brännskär, Nagu), Åboland, 
 Storlandet (vid Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Storlandet (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Storlandet, Kimitoön, Åboland, 
 Storlandet, Hangö, Nyland, 
 Storlandet, Raseborg, Nyland,

Se även
Lillandet
Storlands grundet
Storlands ören
Storön

Robotskapade Finlandförgreningar